Feletti ist der Familienname von:
Pier Gaetano Feletti (1797–1881), Dominikanerpater und Inquisitor des Heiligen Offiziums
Raimondo Feletti (1851–1927), italienischer Arzt und Parasitologe